La famille Albizi (Albizo ou Albici)  est une famille patricienne de Venise, originaire de Muggia et venue au Rialto en 991.Elle produisit des tribuns antiques.

Les armes des Albizi sont d'or chargé d'un aigle à double tête de gueules.

Notes

Sources 
 .
 .
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien